Fischart bezeichnet

 die Grundeinheit der Fische, siehe Art (Biologie)

Fischart ist der Name von 

 Johann Fischart (1546 oder 1547–1591), frühneuhochdeutscher Schriftsteller

Siehe auch